Ghiaie ima više značenja:
 Ghiaie, Bergamo
 Ghiaie, Pavia